SMS Nymphe ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Nymphe (1863), Glattdeckskorvette der Kaiserlichen Marine
 SMS Nymphe (1899), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine